Cudoniella — рід грибів родини Helotiaceae. Назва вперше опублікована 1889 року.

Класифікація 
До роду Cudoniella відносять 33 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1889. Discomyceteae et Phymatosphaeriaceae. Sylloge Fungorum. 8:1-1143 - P.41

Роди грибів